Wilhelmine de Prusse (1709-1758), sœur de Frédéric II de Prusse, margravine de Bayreuth,  
Wilhelmine de Prusse (1751-1820) est la sœur de Frédéric-Guillaume II de Prusse, l'épouse de Guillaume V d'Orange-Nassau et la mère de Guillaume I des Pays-Bas.
Wilhelmine de Prusse (1774-1837) est la fille de Frédéric-Guillaume II de Prusse, l'épouse de Guillaume  des Pays-Bas et la mère de Guillaume II des Pays-Bas.